Franz Pirchner ist der Name folgender Personen:

* Franz Pirchner (Politiker) (1899–1979), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter
 Franz Pirchner (Agrarwissenschaftler) (1927–2019), österreichischer Agrarwissenschaftler